Шедвелл (станція DLR) — станція Доклендського штадтбану
 Шедвелл (станція) — станція Східно-Лондонської лінії London Overground
 Шедвелл — район у східному Лондоні, Англія
 Шедвелл (Західний Йокшир) — село у Західному Йокширі